Сан-Себастьян 1912 — двухкруговой шахматный турнир с 11 участниками проходил с 19 февраля по 20 марта. Л. Форгач выбыл из соревнования после 1-го круга.

Таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

1912 год в шахматах
Шахматные турниры в Испании